Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Gerry Weber Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německo-rakouský pár Andre Begemann a Julian Knowle, jehož členové nestartovali společně. Begemann nastoupil s Florianem Mayerem, aby v prvním kole podlehli Dustinu Brownovi a Janu-Lennardu Struffovi. Spoluhráčem Knowleho se stal pátý deblista světa Vasek Pospisil z Kanady, s nímž skončil také v úvodní fázi na raketách Erica Butorace a Scotta Lipského.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený jihoafricko-americký pár Raven Klaasen a Rajeev Ram, který ve finále zdolal indicko-rumunské turnajové dvojky Rohana Bopannu s Florinem Mergeou výsledkem 7–6 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (finále)
  Julian Knowle /  Vasek Pospisil (1. kolo)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP World Tour 2015